În apropierea localității Tannenberg din Prusia Răsăriteană, (azi Stebark) au avut loc două bătălii:
 bătălia de la Tannenberg/Grunwald, (15 iulie 1410), între cavalerii germani ai ordinului teuton, care s-au grupat între localitätile Tannenberg (azi Stebark) și Grünfelde (Grünwalde) (în limba poloneză Grunwald) cunoscut în istoria Poloniei ca "bătălia de la Grunwald".
 bătălia de la Allenstein (1914) din timpul primului räzboi mondial, între armata germanä și cea rusă, care a fost folosită în scopuri propagandistice, (realizarea unui loc de pelerinaj) în scopuri revanșarde.